Miejscowości w USA:
 Redwood Falls – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Redwood
Gminy w USA:
 Redwood Falls (ang. Redwood Falls Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Redwood